Сезон 2008/2009 стал для Лацио 27-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

20.250.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

12.300.000

Зима 

0

Общие убытки:20.250.000

Общая прибыль:12.300.000

Разница:7.950.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

3-й раунд

4-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

Лацио
Сезоны ФК «Лацио»